The Ballad of John Henry steht für:

 The Ballad of John Henry, musikalische Umsetzung einer Lebensgeschichte, siehe John Henry (Volksheld)
 The Ballad of John Henry (Album), Musikalbum von Joe Bonamassa (2009)